Bindi est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Clara Bindi (1927- ), actrice italienne
 Djamal Mahamat Bindi (1983- ), footballeur libyen
 Emanuele Bindi (1981- ), coureur cycliste italien
 Rosy Bindi (1951- ), femme politique italienne, présidente du Parti démocrate de 2009 à 2013
 Umberto Bindi (1932-2002), chanteur italien

C'est aussi un prénom porté notamment par :
 Bindi Irwin (1998- ), actrice et animatrice australienne de télévision

Divers 
 Bindi, autre nom du tilak, marque portée sur le front par la plupart des hindous
 Walendu Bindi, collectivité et ancienne chefferie de la Province orientale de la République démocratique du Congo
 Lendu-Bindi, sous-groupes ethniques du Soudan